GPN peut désigner :
 GPN (anciennement Grande Paroisse), une entreprise chimique française, filiale du groupe Borealis ;
 Grand parti national, un ancien nom du Parti de la liberté de Corée.